Brinck ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Brinck, deutsche Journalistin und Autorin
 John Brinck (1908–1934), US-amerikanischer Ruderer
 Niels Brinck (* 1974), dänischer Singer-Songwriter
 Per Brinck (1919–2013), schwedischer Zoologe und Insektenkundler

Siehe auch:
 Brink